Uraga – ex villaggio della prefettura di Kanagawa, Giappone
Uraga – distretto dell'Etiopia
Uraga – genere di lepidotteri appartenente alla famiglia Erebidae
Stazione di Uraga – stazione ferroviaria di Yokosuka, Kanagawa, Giappone
Canale di Uraga – canale naturale nei pressi della baia di Tokyo, Giappone